Stari Log je ime več naselij v Sloveniji:

 Stari Log, občina Kočevje
 Stari Log, občina Slovenska Bistrica

naselja v Sloveniji